Raoul III peut faire référence à :
 Raoul III de Beaumont-au-Maine ( 967– 1003), vicomte du Maine ;
 Raoul III de Vexin (?– 1038), comte de Valois ;
 Raoul III de Tosny (?– 1126), seigneur de Conches-en-Ouche ;
 Raoul III de Fougères ( 1204–1256), baron de Fougères.

Voir aussi